O Instituto Luterano de Ensino Superior de Santarém é uma universidade privada, localizada em Santarém, no Estado do Pará. Oferece os seguintes cursos:

Graduação

 Direito
 Engenharia Agrícola
 Informática
 Letras: Inglês 
 Letras: Português
 Pedagogia

Instituições de ensino superior do Pará